Zapp el Idiota es el quinto episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 11 de julio del 2012 y transmitida en FOX el 21 de abril del 2013. El episodio fue escrito por Eric Rogers y dirigida por Frank Marino.

Sinopsis 

Leela invita a la tripulación de Planet Express y los otros mutantes del alcantarillado a la casa de sus padres con motivo del 40 º aniversario del matrimonio de Morris y Munda, donde todo el mundo se entera de que se conocieron en la universidad Brown, donde Morris era un surfista relajado (ayudado por tener diez dedos en cada pie), mientras que Munda obtuvo un PhD en exolinguistica, el estudio de las lenguas extranjeras, y los dos se enamoraron. Munda dejó a un lado sus futuros estudios. Sin embargo, durante la celebración del aniversario, Munda revela un gran rencor hacia Morris debido a su falta de interés en su carrera y su falta de interés en la exploración del universo; ya que los mutantes de alcantarilla pueden salir a la superficie. Ella se divorcia de él a pesar d elos esfuerzo de Leela por detenerla y se muda a su apartamento.

Ahora que Munda es libre de ver los mundos que siempre estudió, Leela se la lleva a una especie de club nocturno espacial. Zapp Branigan también está allí tratando de negociar con los tiburones Carcarons. Cuando tiene problemas con la traducción, provocando con esto de que los Carcarons estuviesen a punto de declararles la guerra, la oportuna ayuda de Munda con sus habilidades de exolinguistica lo salva de ello, lo que lleva a los comenzar una relación. Zapp y Munda en los días siguientes se les ve saliendo y tienen relaciones sexuales, que tanto hacen alarde de Zapp y Munda, esto molesta sobremanera a Leela, quien cree que Zapp sólo sale con su madre para llegar a ella. Mientras tanto, Morris vuelve a navegar en las alcantarillas de todo el mundo, estimulado por Fry y Bender, en un intento de pasar la pagina A su matrimonio fracasado con Munda..Zapp finalmente propone casarse con ésta, y rápidamente arreglar un matrimonio a bordo de su nave, pero por desgracia esta boda se había programado que se celebrase el mismo día que se llevaría a cabo la función diplomática con los Carcarons. En la negociación, Munda se da cuenta de que los planes de Zapp con Carcarons era provocar un ataque sorpresa contra éstos sin ellos saberlo. Al descubrirlo, firman una declaración de guerra contra la Tierra. Instruye a Munda para decirles que es un tratado de paz, para que puedan firmarlo y que pueda proceder a atacarlos. Enfurecido por esto, Munda cancela la boda y le dice a los Carcarons lo que realmente está planeando Zapp. Los Carcarons enfurecidos comienzan a disparar rayos de onda contra la nave, que amenaza con destruirla. Los ataques terminan poniendo las armas en el barco de línea de Zapp. Morris (que había estibado a bordo de la nave de Planet Express para tratar de detener el matrimonio) ofrece para ayudar a guiar la nave utilizando sus habilidades de navegación para manipular un dispositivo de control auxiliar que les permite "navegar" las olas Carcarons. Munda se da cuenta de por qué se había enamorado de Morris en el primer lugar. Luego Zapp obliga a pedir disculpas a los Carcarons en su idioma. Una vez que la nave es segura y un tratado de paz real se hace con los Carcarons, Morris y Munda reafirman su amor por los demás y volver a casarse, que oficia Zapp. Cuando Zapp intenta coquetear con Munda nuevamente, Morris le golpea en el estómago. Morris y Munda en el espacio navegan en una tabla espacial a su camino de regreso a la Tierra.

Referencias Culturales 

El título del episodio es una referencia a Zapf Dingbats, un dingbat tipografía diseñada por el tipógrafo Hermann Zapf en 1978 y con licencia de (ITC)International Typeface Corporation.

Recepción 

Alasdair Wilkins de AV club le dio al episodio una B-. Él declaró: "El episodio hace por lo menos finales, así, que me inclina a perdonar un poco de su sección media flácida ... pero al menos tenía suficientes secuencias ... para sentirse como si estuviera viendo cosas que sólo podría nunca suceder en el mundo de Futurama. Eso cuenta para una cantidad sorprendente a veces ".

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Episodios de Futurama